Suipacha puede referir a:

 Suipacha, localidad argentina ubicada en la Provincia de Buenos Aires.
 Suipacha, partido de la provincia argentina de Buenos Aires, del cual Suipacha es su cabecera.
 Suipacha, localidad boliviana ubicada en el Departamento Potosí.
 Río Suipacha, a orillas del cual se encuentra la localidad boliviana anterior.
 Batalla de Suipacha, producida en 1810 en la localidad boliviana del mismo nombre, primera victoria militar rioplatense en la guerra de independencia.
 Estación Suipacha, estación ferroviaria situada en la localidad argentina homónima.